Petunia peut désigner :
 Petunia, un nom de genre de plantes herbacées ; 
 Pétunia, un nom de plantes à fleurs de divers genres : Petunia, Calibrachoa et Ruellia ; 
 Petunia, un prénom nord-amérindien.
 Petunia était le surnom donné au prototype de la Lumitype Photon qui servit à composer le premier livre entièrement photocomposé, The Wonderful World of Insects de Abro T. Gaul (1954).
 Petunia Pig est un personnage de dessin animé.
 Pétunia est une revue française d'art contemporain.